O Campeonato Pernambucano de Futebol Sub-20 de 2019, foi a 85ª edição do torneiro realizado no estado de Pernambuco e organizado pela Federação Pernambucana de Futebol. Com inicio em 17 de agosto, a competição contou com a participação de jogadores nascidos a partir do ano de 1999 e teve como campeão a equipe Sub-20 do , que conquistou seu 33° título na competição.

Formato 
O Campeonato Pernambucano de Futebol Sub-20, será disputado por 18 equipes divididas em 4 grupos (dois grupos com 4 equipes e dois com 5), regionalizados. Classificando as melhores equipes para as fases seguintes.

Critérios de Desempate 
Em caso de empate por pontos entre dois ou mais clubes, os critérios de desempate são aplicados na seguinte ordem:

 Número de vitórias;
 Saldo de gols;
 Gols pró;
 Confronto direto;
 Menor número de cartões vermelhos;
 Menor número de cartões amarelos;
 Sorteio.

Equipes Participantes

Primeira Fase 
 21 de janeiro de 2020.</small>

Grupo A

Grupo B 

Notas
 YPI.  O Ypiranga foi punido com a perda de 3 pontos na primeira fase da competição.

Grupo C

Grupo D

Premiação

Artilharia

. 

Campeonato Pernambucano de Futebol Sub-20
Futebol de 2019 em Pernambuco